9-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 9 декабря 1956 года по 21 марта 1957 года.

В двухкруговом турнире участвовало 12 команд. Большинство матчей состоялись в Москве. Для определения чемпиона СССР потребовалось проведение дополнительного матча ЦСК МО — ОДО (Свердловск) (3:1). Эта игра состоялась в Москве 21 марта 1957 года. В чемпионате сыграно 133 матча, в них забито 702 мяча.

Чемпионом СССР стала команда ЦСК МО.

Класс «А»

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 
Чемпионы СССР
 1. ЦСК МО (15 игроков): Евгений Климанов, Анатолий Мельников — Вениамин Быстров (6), Геннадий Водянов (14), Михаил Гащенков (6), Юрий Ежов (4), Юрий Захаров (5), Константин Крюков (1), Анатолий Панин, Евгений Папугин (27), Борис Рундин (5), Анатолий Филатов (3), Виктор Чигирин (1), Юрий Шорин (4), Лев Шунин (17). Главный тренер Владимир Меньшиков.

Серебряные призёры
 2. ОДО (Свердловск) (14 игроков): Александр Маскинский, Анатолий Шаклеин — Валентин Атаманычев (20), Анатолий Голубев, Павел Губин (4), Николай Дураков (17), Александр Измоденов (15), Альвиан Кузнецов (1), Николай Назаров (1), Михаил Осинцев (18), Герман Тарасевич (14), Иван Фролов, Виктор Шеховцов (3), Станислав Эйсбруннер. Главный тренер Иван Балдин.

Бронзовые призёры
 3. «Буревестник» (Москва) (17 игроков): Алексей Дворов, Александр Фомкин — Юрий Афанасьев, Олег Биктогиров, Юрий Глухов (8), Юрий Голубенков, Александр Зайцев, Владимир Зайцев (1), Леонид Касаткин, Б. Клещев, В. Комаров, Михаил Мухортов (12), Булат Сатдыков (20), Анатолий Сягин (6), Андрей Туркин, Борис Туркин (8), Михаил Туркин (6). Главный тренер В. И. Карелин.
 4. «Динамо» (Москва) (15 игроков): Юрий Шальнов (14; −13), Евгений Новгородов (13; −19) — Владимир Туляков (22; 2), Владимир Смирнов (22; 1), Дмитрий Морозов (22; 1), Александр Луппов (22; 2), Владимир Филиппов (22; 0), Вячеслав Соловьёв (13; 1), Дмитрий Шаповалов (20; 5), Василий Трофимов (20; 10), Владимир Савдунин (20; 24), Игорь Численко (18; 12), Евгений Флейшер (18; 10), Анатолий Салакин (16; 6), Юрий Киселёв (9; 1).
 5. «Урожай» (Перово) (16 игроков): Борис Жидовленко, Игорь Шеин — Геннадий Андреев (2), Владимир Голиков (14), В. Дмитриев (3), Виктор Ерёмичев, В. Леонов (1), Виктор Маркин (18), Игорь Ромишевский (2), Константин Рюмин, Николай Худолеев, Яков Шеин (10). Авторы 16 мячей неизвестны.
 6. «Торпедо» (Красноярск) (17 игроков): Владимир Елизаров, Геннадий Зотин — Анатолий Бочкарёв (11), Борис Бутусин, Иван Дворников (2), Владимир Жилионис, Алексей Зорин, Анатолий Коротченко (3), Анатолий Мартынов (7), Николай Мартынов (14), Юрий Непомнющий (12), Александр Парченко (5), Владислав Седякин (2), Анатолий Семёнов, Владимир Сивоволов, Леонид Терёхин (3), Владимир Тюганов.
 7. ОДО (Петрозаводск)  (14 игроков): Игорь Зайцев, А. Кудряшов — А. Андриевский (2), Альберт Вологжанников (2), Виталий Гарлоев (4), Виктор Горбунов (5), Евгений Горбунов (3), А. Едомский (6), Евгений Калганов (1), Владимир Кармушев (6), Анатолий Кулёв (12), Лев Лебедев (2), В. Меньков (1), Николай Шогин (3).,
 8. «Шахтёр» (Кемерово) (16 игроков): Юрий Букасов, Виктор Шабловский — Виктор Анищенко (10), Николай Анищенко (6), Евгений Бондаренко (3), Сергей Бурольцев, Григорий Игнатов, Александр Журавлёв (3), Константин Журавлёв (6), Владимир Кузнецов, Алексей Лазовский (1), Александр Полевой (4), Иван Рябовалов (12), Михаил Савоськин, Валентин Свердлов, Дмитрий Теплухин.
 9. «Водник» (Архангельск) (18 игроков): Виталий Сандул (3; −14), Георгий Трушев (3; −8), (4), Владимир Ядовин (3; −48) — Геннадий Андреев (1), Фёдор Ваенский, Анатолий Жуков, Альберт Кулаков (7), Дмитрий Курочкин (4), Леонид Марков, Борис Морозов (5), Альберт Носов (6), Николай Парфёнов, Владимир Потапов, Юрий Потапов, Анисим Пушкин (10), Валентин Сташевский, Лев Фильчагин, Евгений Юшманов (2). 1 мяч в свои ворота забил Константин Рюмин «Урожай» (Перово). Георгий Трушев 3 игры провёл вратарём, а также играл в нападении.
 10. «Динамо» (Ульяновск) (18 игроков): Георгий Волков, Владимир Саботницкий — Пётр Булдаковский, Николай Гунин (5), Валерий Егоров, Владимир Ерёмин, Лев Ефремов, Виктор Ланцов, Георгий Лосев (6), Аркадий Николаев (3), Геннадий Ожев (1), Олег Охонский, Григорий Петров (1), Олег Плотников, Николай Фокин (9), Евгений Чибиряев (4), Юрий Широков, Сергей Эдукарьянц (10).
 11. ОДО (Хабаровск) (13 игроков): Геннадий Мелков, Александр Титов — Евгений Арутинов (2), Валерий Болотин (9), Борис Бочаров, Анатолий Вязанкин (12), Виктор Гладков (5), Игорь Грек, Анатолий Двоенков, Хасан Зелендинов (2), Леонид Касаткин, Александр Торопов (5), Георгий Хрульков (8).
 12. «Энергия» (Ленинград) (16 игроков): Александр Галкин, Леонид Огурцов — Виктор Буклимов (2), Юрий Васильев (4), Николай Виханский (1), Евгений Воеводин (1), В. Дергачёв (3), Юрий Козлов (1), Виталий Лиштван (2), А. Мальков (2), Л. Мартынов (6), Альберт Рязанов (2), Юрий Савин (1), Олег Самсонов (1), Юрий Уваров (6), Юрий Ульянов (4).

Лучший бомбардир — Евгений Папугин (ЦСК МО) — 27 мячей.

Класс «Б» 
К соревнованиям, состоявшемся в Ижевске с 24 февраля по 10 марта, были допущены 8 победителей зон чемпионата РСФСР, которые в играх между собой разыграли одновременно звание чемпиона республики, две лучшие команды Москвы, и по одной команде от Ленинграда и Казахской ССР.

VI чемпионат РСФСР 
Соревнования прошли в два этапа.
На первом этапе, проходившем с 15 декабря 1956 по 19 февраля 1957 года прошли зональные турниры. В них приняли участие 59 команд (из них 10 лучших команд Московской области и по одной от областей, краёв, крупных городов и АССР). Команды были разбиты на 8 зон. Зональные турниры проводились в один круг с разъездами, кроме Дальневосточной зоны, которая играла в Чите.
 Дальневосточная зона. Победитель «Пищевик» (Чита).
 Сибирская зона. Победитель «Энергия» (Иркутск).
 Уральская зона. Победитель «Металлург» (Первоуральск).
 Средневолжская зона. Победитель ДО (Казань).
 Нижневолжская зона. Победитель «Зенит» (Ульяновск).
 Северная зона. Победитель «Химик» (Ярославль).
 Центральная зона. Победитель «Урожай» (Курск).
 Подмосковная зона. Победитель «Зенит» (Калининград).

Финальный турнир VI чемпионата РСФСР 
На втором этапе семь победителей зональных соревнований (в связи с отказом победителя Северной зоны «Химика» (Ярославль) к финалу была допущен вторая команда Подмосковной зоны «Крылья Советов» (Сетунь), которые в рамках чемпионата СССР по классу «Б» в Ижевске в играх между собой разыграли звание чемпиона РСФСР. Им стал «Зенит» (Калининград).

 1. «Зенит» (Калининград) (15 игроков): Александр Тареев — Юрий Анохин, Александр Архиреев, Николай Балашов, Юрий Войкин, Виктор Голованов, Виталий Гунченко, Юрий Ермаков, Александр Караванов, Николай Козлов, Александр Константинов, Валентин Подсосёнов, Всеволод Севостьянов, Леонид Стельмухов, Алексей Харченко. Играющий главный тренер — В. П. Голованов.
 2. «Урожай» (Курск) (14 игроков): Геннадий Андреев — Э. Адамов, А. Войзбун, В. Калуцкий, Л. Кузьмин, Юрий Лунин, В. Матвеев, Виктор Маханев, Н. Михайлов, Б. Новосёлов, Ю. Носов, Яков Овчинников, Борис Протонин, Н. Савельев.
 3. «Металлург» (Первоуральск): Леонид Козлачков — Евгений Артёмов, Н. Борцов, Герман Дубов, Н. Калянов, Пётр Кадочигов, Ю. Курдяев, П. Логашов, В. Носов, Г. Подекин, Валентин Рачев, Б. Шахмаев.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1957 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1957 году
Чемпионаты СССР в 1956 году